Sajalín  es una referencia geográfica que puede referirse a:

 Isla de Sajalín, situada en el extremo oriental de Asia.
 Óblast de Sajalín, al que pertenece administrativamente la isla mencionada.
 Óblast de Sajalín, división administrativa del Imperio ruso correspondiente a la parte norte de la isla.
 Karafuto, la prefectura japonesa que administró temporalmente la isla cuando esta dependía en parte de Japón.